Сезон 2022/23 — 137-й сезон в истории футбольного клуба «Арсенал» и 97-й сезон подряд, который лондонская команда проводит в высшем дивизионе английского чемпионата.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

132 120 000

Зима 

60 300 000

Ушли из клуба

Лето 

20 200 000

Зима 

0

Общие убытки:192 420 000

Общая прибыль:20 200 000

Разница:172 220 000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Сезоны ФК «Арсенал»
Английские футбольные клубы в сезоне 2022/2023